Ахар:

Персонаж
 Ахар — ветхозаветный персонаж ().

Топонимы
  — река.
 Ахар — город в Иране.
 Ахар — село в Новолакском районе Дагестана.
 Ахар — село в Лакском районе Дагестана, упразднено в 1944 г.
 Ахар — прежнее название села Банайюрт Новолакского района.

Прочее
 Ахар-Банас — две родственных археологических культуры эпохи энеолита (Индия).